The Ravens – gruppo musicale R&B statunitense
 Rick & the Ravens –  gruppo musicale statunitense, poi diventato The Doors
 The Ravens – edificio inglese
 The Ravens – isola del Canada

Pagine correlate 
 Ravens
 The Raven